Haus der Geschichte steht für
 Haus der Europäischen Geschichte
 Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, Bonn 
 Haus der Geschichte Baden-Württemberg, Stuttgart 
 Haus der Bayerischen Geschichte
 Haus der Geschichte Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf?, geplant
 Haus der Geschichte des Ruhrgebiets, Bochum
 Haus der Geschichte Wittenberg 
 Haus der Geschichte, Darmstadt, siehe Hessisches Staatsarchiv Darmstadt#Haus der Geschichte
 Haus der Geschichte Österreich, eröffnet am 10. November 2018
 Haus der Geschichte Niederösterreich, eröffnet am 9. September 2017

Siehe auch:
 Haus der Stadtgeschichte
 Haus der Essener Geschichte / Stadtarchiv
 Gothaer Haus der Versicherungsgeschichte